Smučarski teki na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske na 30 kilometrov klasično, tekma je potekala 27. februarja 2010.

Rezultati 

Klasično ženske 30km